Scatola musicale – altro nome del carillon
 Scatola musicale – altro nome della serinette